24 часа — продолжительность солнечных суток.

Полночь, 00 часов

Название авто-/мотогонок 
 24 часа Ле-Мана
 24 часа Нюрбургринга
 24 часа Дайтоны
 24 часа Спа
 24 часа Зольдера
 24 часа Токачи

Фильмы 
 24 часа (фильм, 2000) — Россия.
 24 часа (фильм, 2001) — Чешская Республика.
 24 часа (фильм, 2002) () — триллер 2002 года бразильского режиссёра Луиса Мандоки (США, Германия).
 24 часа из жизни женщины (фильм, 1961) — фильм с Ингрид Бергман в главной роли, реж. Сильвио Нариззано (США).
 24 часа из жизни женщины (фильм, 1968) — фильм с Даниэль Дарьё в главной роли, реж. Доминик Делуш (Франция, Германия).
 24 часа из жизни женщины (фильм, 1999) — фильм с Рози Перес в главной роли, реж. Нэнси Савок (США).
 24 часа из жизни женщины (фильм, 2002) — фильм с Аньес Жауи в главной роли, реж. Лоран Буник (Германия, Франция, Великобритания).

Сериалы 
 24 часа (телесериал) — США, 2001